Макс Ка́рвер (, при рождении Ро́берт Ма́ксвелл Ка́рвер Ма́ртенсен (), род. 1 августа 1988) — американский актёр, наиболее известный по роли Престона Скаво в телесериале «Отчаянные домохозяйки», а также по роли Эйдана в телесериале «Волчонок». Брат-близнец актёра Чарли Карвера.

Ранние годы 
Макс Карвер родился в Сан-Франциско, Калифорния, США. У него есть брат-близнец Чарли Карвер, также актёр. У Макса и Чарли разные даты рождения. Чарли родился 31 июля, а Макс на 7 минут позже, уже 1 августа. В 2012 году Макс окончил Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра в области английского языка.

Карьера 
Его актёрский дебют состоялся в телесериале «Отчаянные домохозяйки», где он сыграл вместе со своим братом; они играли Престона и Портера Скаво, сыновей героев Фелисити Хаффман и Дэга Сэванта. Также вместе со своим братом Чарли он появился в третьем сезоне телесериала «Волчонок», где они сыграли оборотней-близнецов Эйдана и Итана. В 2014 году они сыграли в первом сезоне телесериала «Оставленные».

Макс также снимается отдельно от своего брата. Он появился в эпизодических ролях в телесериалах «Офис», «Держись, Чарли», «Виктория-победительница» и «Друзья навсегда». Он дебютировал на большом экране сыграв Рори в фильме «Проси меня о чём угодно», в котором приняли участие Бритт Робертсон, Джастин Лонг и Мартин Шин.

Работы

Фильмография

Видео

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Макс Карвер в Инстаграме